Яниковский () — фамилия; имеет женскую форму Яниковская.
 Яниковский, Анджей (1799—1864) — польский врач; доктор медицины. 
 Яниковский, Дамиан (род. 1988) — польский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Яниковский, Станислав (1891—1965) ― польский дипломат и этрусколог.